John Wesley (1703–1791) angol anglikán lelkész, a metodista mozgalom egyik megalapítója
 John Wesley (1947–2019) amerikai színész
 John Wesley (1962) amerikai énekes, gitáros